Suzanne Lenglen ha battuto in finale Kitty McKane 6–1 6–2.

Teste di serie
 Suzanne Lenglen (campionessa)
 Yvonne Bourgeois (ottavi di finale)
n/a
 Simone Passemard (quarti di finale)
 Helene Contostavlos (semifinali)
 Marguerite Billout (quarti di finale)
 Julie Vlasto (semifinali)
 J. Vaussard (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1925